Лассе Вибе (; родился 22 февраля 1987 года в Орхус, Дания) — датский футболист, нападающий. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в составе сборной Дании.

Клубная карьера 

Вибе — воспитанник клуба «Орхус» из своего родного города. В 2007 году он дебютировал за основную команду в первом датском дивизионе. В начале 2009 года в поисках игровой практики Лассе подписал контракт с клубом второго дивизиона «Фюном». В своём дебютном сезоне он помог новой команде выиграть турнир и выйти в первую лигу. В 2010 году Вибе перешёл в «Вестшелланн» в составе которого в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром команды. В начале 2012 года он перешёл в «Сённерйюск». В матче против «Брондбю» Лассе дебютировал в датской Суперлиге. 18 марта в поединке против «Силькеборга» он забил свой первый гол за «Сённерйюск». 28 марта 2013 года в матче против «Силькеборга» Вибе сделал хет-трик. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром команды.

Летом 2013 года Лассе перешёл в шведский «Гётеборг». 18 июля в матче квалификации Лиги Европы против словацкого «Тренчина» он дебютировал за новую команду. 28 июля в поединке против «Хельсингборга» Вибе дебютировал в Аллсвенскан лиге. 1 сентября в матче против «Атвидаберг» он забил свой первый гол за «Гётеборг». В 2014 году Вибе помог клубу занять второе место в чемпионате, а сам стал лучшим его бомбардиром. В 2015 году он стал обладателем Кубка Швеции, с 7 голами став его лучшим снайпером.

Летом 2015 года Вибе перешёл в английский «Брентфорд», подписав контракт на три года. Сумма трансфера составила 1,3 млн евро. 8 августа в матче против «Ипсвич Таун» он дебютировал в Чемпионшипе, заменив во втором тайме Алана МакКормака. 29 августа в поединке против «Рединга» Лассе забил свой первый гол за «Брентфорд». После того, как основной нападающий команды Марко Джурицын получил травму, Вибе получил свой шанс и по итогам сезона, вместе с Аланом Джаджом стал лучшим бомбардиром команды.

В начале 2018 года Лассе перешёл в китайский «Чанчунь Ятай». Сумма трансфера составила 2,3 млн евро.

Международная карьера 
3 сентября 2014 года в товарищеском матче против сборной Турции Вибе дебютировал за сборную Дании, заменив во втором тайме Томаса Каленберга. 11 октября в отборочном матче чемпионата Европы 2016 против сборной Албании Лассе забил свой первый гол за национальную команду.

В 2016 году Вибе в составе олимпийской сборной Дании принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирака, ЮАР, Бразилии и Нигерии.

Голы за сборную Дании

Достижения 
Командные

 «Гётеборг»
 Обладатель Кубка Швеции — 2014/2015

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Аллсвенскан лиги (23 мяча) — 2014
 Лучший бомбардир Кубка Швеции (7 мячей) — 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 SvFF profile
 Dansk Fodbold profile
 IFK Göteborg profile
 Lasse Vibe profile at brentfordfc.co.uk
 Профиль на sports.ru

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки олимпийской сборной Дании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Вестшелланн»
Игроки ФК «Фюн»
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Сённерйюск»
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Чанчунь Ятай»
Игроки ФК «Мидтьюлланн»